Brisbane puede referirse a:

 Brisbane,  capital de Queensland, Australia.
 Brisbane, cráter lunar.
 Brisbane, ciudad de California, Estados Unidos.
 Brisbane, despoblado de Dakota del Norte, Estados Unidos
 Brisbane, un libro del escritor Matthew Condon.
 Brisbane, una variante del núcleo de la CPU AMD Athlon 64 X2.
 Brisbane, nombre de persona.